Integral kan verwijzen naar:

Integral Vision, Ken Wilber
Integral (Pet Shop Boys), een albumtrack van de Pet Shop Boys
Integral (treinstel), een dieseltreinstel
Integral (satelliet)